ТЛЗ — многозначная аббревиатура:
 ТЛЗ — Тверской лакокрасочный завод
 ТЛЗ — Тихвинский лимонадный завод

См. также 
 ТЛЗ — технологии лесозаготовительного производства (кафедра)
 ПТЛЗ — посттрансплантационное лимфопролиферативное заболевание
  — аббревиатура латиницей